

Tопонимы 
 Остров Уайт — островная территория на юге королевства Великобритания
 Айл-оф-Уайт (округ, Виргиния) — округ в штате Виргиния, США

Прочее 
 Isle of Wight (фестиваль)
 Isle of Wight (альбом)